Rogue One: A Star Wars Story est un film de Gareth Edwards sorti en 2016. Cette œuvre a été adaptée dans d'autres médias :
 Rogue One: A Star Wars Story, la novélisation du film écrite par Alexander Freed ;
 Rogue One: A Star Wars Story est le nom de la bande originale du film.